Aakula est un patronyme finnois pouvant désigner :
  (1879-1955), homme politique finlandais ;
  (1866-1928), homme politique finlandais.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois